La Copa Letona de futbol (Latvijas kauss) és la segona competició futbolística de Letònia. Es disputa anualment. Durant els anys de l'URSS (1940 - 1991), també es disputà la competició que servia de classificació per la copa soviètica de futbol. Des de la independència del país classifica directament per les competicions europees.

Historial

Copa de Riga de futbol 
 1910 RV Union Riga
 1911 Britannia FC Riga
 1912 SV Kaiserwald Riga
 1913 SV Kaiserwald Riga

Copa letona de futbol 
Resultat de les finals:

Referències

Enllaços externs 
 RSSSF

Competicions futbolístiques a Letònia